Ferenc Mészáros este numele purtat de:
 Ferenc Mészáros (fotbalist, născut în 1919), fotbalist maghiaro-român
 Ferenc Mészáros (fotbalist, născut în 1950), fotbalist maghiar
 Ferenc Mészáros (fotbalist, născut în 1963), fotbalist maghiar

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane